Златия може да се отнася за:

 Златия, село в Област Добрич, България;
 Златия, село в Област Монтана, България;
 Златия, област в Северна България.